

Bosnië-Herzegovina
 Kruševica (Ljubinje), een plaats in de gemeente Ljubinje in Bosnië-Herzegovina
 Kruševica (Lukavac), een plaats in de gemeente Lukavac in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Kruševica (Slavonski Šamac), een plaats in de Kroatische gemeente Slavonski Šamac

Montenegro
 Kruševica (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Kruševica (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Kruševica (berg), een berg in het zuidoosten van Servië
 Kruševica (Lazarevac), een plaats in de Servische gemeente Lazarevac
 Kruševica (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje
 Kruševica (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Kruševica (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince